Prioritise Pleasure — второй студийный альбом британской певицы Self Esteem (настоящее имя Rebecca Lucy Taylor), изданный 22 октября 2021 года лейблом Universal Music Group.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 92 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Сайт AnyDecentMusic? дал ему 9.0 из 10.

В пятизвёздочном обзоре рецензент газеты The Guardian Лаура Снейпс описала альбом как «замечательный» и «редкий большой поп-альбом после 18 месяцев сравнительно небольших предложений от ведущих женских поп-исполнителей». Эль Хант в журнале NME назвал его «уверенным и непримиримым» и «заряженным тёмным, ухмыляющимся остроумием, от которого невозможно отвернуться». Джесси Аткинсон из Gigwise пришла к выводу, что Prioritize Pleasure «представляет Ребекку Тейлор, достигшую заслуженной вершины, как современную поп-звезду со всем набором: голос, юмор, хореография, честность, внешность и сверхъестественная способность сочинять хиты».
Элли Десборо из The Line of Best Fit, поставившая 10 из 10 баллов, назвала альбом «...триумфальным порывом гедонизма, автономии и солидарности».

Итоговые списки 
Такие издания как The Guardian, The Sunday Times, the i и Gigwise назвали Prioritise Pleasure Лучшим альбомом 2021 года. Журнал NME и газета The Independent назвали его четвёртым лучшим в 2021 году в своих обзорах. Газета The Guardian назвала трек «I Do This All the Time» лучшей песней 2021 года.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Full album

Альбомы электронной музыки
Альбомы инди-попа
Альбомы Великобритании
Альбомы экспериментальной музыки